Manat je název pro dvě současné měny:
  Ázerbájdžánský manat
  Turkmenský manat

Zároveň slovo manat bylo v ázerbájdžánštině a turkmenštině pojmenováním pro sovětský rubl. 

Náboženství
 Manát je také blízkovýchodní bohyně, zmiňovaná v Koránu. 

Vojenství
 MANAT je v hebrejštině akronym pro Letecké zkušební středisko letectva Izraele.